Friuli – regione storica e geografica dell'Italia nord-orientale
Friuli-Venezia Giulia – regione autonoma a statuto speciale dell'Italia
Ducato del Friuli – ducato longobardo dal 569 al 776
Marca del Friuli – marca del Sacro Romano Impero dal 781 al 951
Patria del Friuli – principato ecclesiastico guidato dal patriarca di Aquileia dal 1077 al 1420